Bonetat ist der Familienname von

 Françoise Bonetat (* 1944), französische Kanutin
 Julien Bonetat (* 1971), französischer Squashspieler